The Great Depression — четвёртый студийный альбом американского рэпера из Нью-Йорка, DMX. Выпущен 23 октября 2001 года, дебютировал на первой строчке Billboard 200.

Об альбоме 
Диск является худшей работой DMX, причиной тому, возможно, стала смерть бабушки рэпера, и под впечатлением от этого The Great Depression и был записан. В первую неделю было продано 439 000 копий, тем самым альбом четвёртый раз подряд дебютировал на первом месте. Был сертифицирован как платиновый 14 декабря 2001 года от RIAA. Содержит три сингла: «Who We Be», «We Right Here» и «I Miss You».

The Great Depression также был выпущен и в цензурированной версии, в которой убраны упоминания насилия и наркотиков. Поэтому были изменены названия некоторых песен, например, в «чистой» версии «Get the glock» обозначена как «Get the g***k».

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы DMX
Альбомы Def Jam Recordings
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, спродюсированные Swizz Beatz
Альбомы Ruff Ryders Entertainment
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Гангста-рэп-альбомы США